Szwajcaria:
 Roggwil – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Roggwil – gmina w kantonie Turgowia, w okręgu Arbon

Inne:
 Roggwil – ród